Angelo De Gubernatis (Torino, 1840 – Roma, 1913), letterato, linguista, orientalista e indoiranista italiano
Enrico De Gubernatis (Torino, 8 settembre 1836 – Susa 21 aprile 1914), diplomatico di carriera italiano, fratello di Angelo De Gubernatis
Teresa De Gubernatis (Torino, 21 marzo 1832 – Roma, 28 dicembre 1893), sorella di Angelo De Gubernatis e moglie di Michele Mannucci (Massa di Lunigiana, 1823 – Firenze, 1871), educatrice e pubblicista, propugnatrice della necessità dell'istruzione femminile (anche superiore) e presidente della Società per l'istruzione superiore della donna
Domenico De Gubernatis (Sospel, ? – Torino, 1690), frate minore francescano, storico ed erudito.
Girolamo Marcello De Gubernatis (Sospel, 1633 – Torino, 6 ottobre 1713), diplomatico del Ducato di Savoia, letterato e giurista.
Giovanni Battista De Gubernatis (Torino, 15 luglio 1774 – Torino, 23 marzo 1837), uomo politico, incisore e pittore.